Il doppio del torneo di tennis Challenger DCNS de Cherbourg 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Christopher Kas e Alexander Peya che hanno battuto in finale Grégory Carraz e Gilles Müller 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Christopher Kas /  Alexander Peya (Campioni)
 Michal Mertiňák /  Dick Norman (primo turno)

 Tomasz Bednarek /  Frank Moser (primo turno)
 Ross Hutchins /  Nicolas Tourte (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger DCNS de Cherbourg 2007